Чемпионат Рязанской области по футболу — футбольный турнир, проводимый Рязанским региональным футбольным союзом и объединяющий любительские футбольные клубы Рязанской области. Чемпионат ежегодно проводится по двухкруговой системе, также разыгрывается первенство области среди команд уровнем ниже.

Таблица призеров чемпионата Рязанской области

Сезон 2016

Группа А

Группа Б

Группа В

Группа Г

Сезон 2017

Сезон 2018

Сезон 2019

Сезон 2021

Сезон 2022

Группа А

Группа Б

Сезон 2023

Рязань

Рязанский район

Касимовский район

Скопинский район

Сасовский район

Примечания 

Региональные футбольные турниры России
Спорт в Рязанской области
Появились в 1948 году в России